Божидар Станишић може се односити на:
 Божидар Станишић, југословенски ватерполиста
 Божидар Станишић (лекар), српски лекар